een ligfiets , Sinclair C5
 een automodel, Citroën C5
 de 5e cervicale ruggenwervel
 een vrachtvliegtuig, Lockheed C-5 Galaxy